Brettiella är ett släkte av mossdjur. Brettiella ingår i familjen Bugulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Brettiella